Le tournoi de tennis de Houston est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1988, classée en catégorie Tier III, se dispute du 18 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katrina Adams et Zina Garrison.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Houston
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Houston
Tennis aux États-Unis en 1988
Tennis en avril 1988